Ucayali steht für:
 Río Ucayali, Fluss in Peru
 Region Ucayali, Region in Peru 
 Provinz Ucayali, Provinz in der Region Loreto (Peru)